Estádio Dr. Horácio Antonio da Costa – stadion piłkarski w Campinas, São Paulo (stan), Brazylia.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w São Paulo (stan)